В данный список включены все виды муравьёв (Formicidae) Таиланда. По состоянию на 2020 год здесь отмечено 529 видов муравьёв из примерно 109 родов. Это вдвое превосходит предварительные оценки 2005 года (257 видов муравьёв из примерно 59 родов). Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло.

Наибольшим числом видов представлены роды Polyrhachis (62 вида, 11.72%), Pheidole (51, 9.64%), Aenictus (39, 7.37%), Strumigenys (32, 6.05%), Crematogaster (29, 5.48%), Camponotus (26, 4.91%) и Tetramorium (26 , 4.91%). В 47 родах из Таиланда известно по одному виду.















(Colobopsis)
 
 
 
  (Colobopsis)







































































































См. также 
 Список видов муравьёв Индии
 Список видов муравьёв Китая

Примечания

Литература

Ссылки 

Списки:Таиланд
Таиланд
Списки насекомых Азии
Фауна Таиланда